Orko kan avse:

 Quilla Orko, en ort i Bolivia
 Risto Orko, en finländsk filmregissör och chef för Suomi-Filmi
 Liisa Orko, en finländsk gymnastiklärare

Se även

 Orco